— японская популярная певица, автор песен, владелица собственной звукозаписывающей студии и защитница животных. Известна благодаря релизам «CANDY GIRL» (1995), «LOVE 2000» (2000), и «SAMURAI DRIVE» (2002). Последний студийный альбом «Möbius» вышел в 2012 году. Всего же было продано более 8.830.000 экземпляров всех её альбомов, синглов и видео-релизов.

Дискография

Студийные альбомы 
 1995 — Go to the top
 1996 — By myself
 1997 — Deja-vu
 1999 — Thermo plastic
 2000 — Love Life
 2002 — Huma-Rhythm
 2004 — Traveler
 2006 — Love Concent
 2009 — Love Life 2
 2011 — Spirit
 2012 — Möbius

Альбомы-сборники 
 [1999.02.24] h
 [2002.09.04] SELF PORTRAIT
 [2003.10.16] HTM TIARTROP FLES
 [2007.12.04] peace

Синглы 
 [1994.11.28] Let’s Play Winter
 [1995.02.22] WE ARE " LONELY GIRL "
 [1995.04.21] CANDY GIRL
 [1995.07.26] GO TO THE TOP
 [1996.02.28] SEXY
 [1996.05.22] In the future / Shinin' On
 [1996.08.07] by myself
 [1997.04.09] BUSY NOW
 [1997.06.11] problem
 [1997.10.01] PRETTY EYES
 [1998.04.22] Sora
 [1998.12.02] Progress
 [1999.01.27] Someday
 [1999.06.16] KIMINO TONARI / WISH / MADE TO BE IN LOVE
 [1999.08.04] there is…
 [1999.10.06] TAION
 [2000.06.28] LOVE 2000
 [2000.09.20] MARIA
 [2000.11.08] KIMINI KISS
 [2001.04.18] INNER CHILD
 [2001.08.22] IS IT YOU？
 [2001.10.24] I am / innocence
 [2002.01.09] SAMURAI DRIVE
 [2002.02.14] Understanding
 [2002.08.21] flow / BLADE RUNNER
 [2004.02.11] Hikari
 [2004.04.28] KOKORO NO TABIBITO/SPEED STAR
 [2005.06.01] Japanese Girl
 [2005.08.24] Love Angel
 [2005.11.23] CRA"G"Y☆MAMA
 [2006.05.10] GO MY WAY
 [2006.09.13] Ai no Kotoba (アイノコトバ)

DVD 
 2000 : Nine clips
 2001 : Nine clips 2
 2001 : Live Tour 2001 Love Life
 2002 : Nine clips + nine clips 2
 2002 : Hitomi Live Tour 2002 huma-rhythm
 2002 : Frozen in time
 2004 : Hitomi live tour 2004 Traveler
 2005 : Hitomi Japanese girl collection 2005 ～LOVE MUSIC，LOVE FASHION～
 2006 : Hitomi Live Tour 2005 «Love Angel»

Видео (VHS) 
 1997 : Nine clips
 2001 : Nine clips 2
 2001 : Live Tour 2001 Love Life

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт hitomi на Excite.com Япония
 Asian-Stuff.com — hitomi reviews Обзор клипа hitomi — «Frozen In Time»

Певцы и певицы в жанре J-pop